Christian Hansen (1803–1883) dán építész
Christian Hansen (1891–1961) dán tornász

Hasonló nevű
Christian H. Hansen (1963) dán politikus
Christian Frederik Hansen (1776–1845) dán építész